Компанія "Аксіліум" - перша українська компанія, яка внесена в реєстр колекторських компаній Національного банку України. 

04.04.2021 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості». Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Визначено поняття «колекторська компанія», запроваджено реєстр колекторських компаній, встановлено вимоги щодо взаємодії кредиторів та колекторів зі споживачами та іншими особами у процесі врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Національний банк України у встановленому ним порядку веде реєстр колекторських компаній.

Фактично із внесення компанії "Аксіліум" до реєстру НБУ розпочався новий етап діяльності в Україні компаній, які надають послуги стягнення проблемної заборгованості.

Власниками цієї київської фірми є двоє юристів зі Львова Назар Мужик та Петро Зорена. На сайті фірми зазначений ще третій партнер – приватний виконавець Назар Павлюк. Він разом з Назаром Мужиком є власниками однойменного адвокатського об’єднання.

Під назвою компанія "Аксілум" прийнято розуміти групу компаній та приватних виконавців, які надають послуги стягнення проблемної заборгованості. 

Назар Павлюк на сайті електронних торгів арештованим майном СЕТАМ зазначений як один із найбільш продуктивних приватних виконавців з реалізації майна у 2018-2019 роках.

Також Павлюк фігурував в історії конфлікту за соєвий завод на Херсонщині між групою DF Дмитра Фірташа та "Каховка пром-агро" братів Іллі та Вадима Сегалів.